Nicho pode ser:

 Nicho, em arquitetura, ou
 Nicho ecológico, em ecologia, ou
 Nicho de mercado, em economia.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas